Николай Владимирович Га́лкин (р. 21 мая 1971, Жуковский) — российский воздухоплаватель, конструктор воздухоплавательных аппаратов, автор 16 мировых рекордов в воздухоплавании.

Биография 
Женат, имеет двоих детей.

Учился в МВТУ им. Баумана.

Достижения 
Начал летать на тепловых аэростатах в 1996 году. Установил 16 мировых рекордов на тепловых дирижаблях по классификации ФАИ. Может летать на всех типах воздухоплавательной техники. Мастер спорта по воздухоплаванию, общий стаж — более 13 лет. Организатор множества мировых рекордных полетов, лично установил 12 рекордов России.

20 февраля 2004 года на дирижабле AV-1 установил первый мировой рекорд продолжительности полета для тепловых дирижаблей (первый рекорд по воздухоплаванию в России с 1930-х гг).

В апреле 2005 года принимал участие в российской экспедиции «Святая Русь», стартовавшей с архипелага Северная Земля на Северный полюс.

Неоднократно был награждён за вклад в дело воздухоплавания, в том числе серебряным знаком CAI FAI. Член сборной команды России по дирижабельному спорту и по газовому воздухоплаванию, тренер сборной команды России по дирижабельному спорту, серебряный призёр Чемпионата Мира по воздухоплаванию на тепловых дирижаблях 2008 года. Официальный международный спортивный наблюдатель от Федерации авиационного спорта России.

В 2008 году занял второе место на чемпионате по тепловым дирижаблям в Санкт-Петербурге.

Входит в мировой рейтинг лучших пилотов тепловых дирижаблей по версии ФАИ.

С 2000 работает в воздухоплавательном центре «Авгуръ» на должности заместителя главного конструктора, был главным конструктором теплового дирижабля Au-29 «Зяблик» и дирижабля «Беспощадный».

В 2000—2002 гг. выполнял специальные задачи Министерства обороны РФ, связанные с тепловыми газовыми привязными аэростатными мишенями, на полигоне Капустин Яр.

В 2006 году выполнял работы по вводу в эксплуатацию газового дирижабля военного назначения AU-12 в Королевстве Таиланд.

Выполнял специальные задачи в рамках программы Фобос-Грунт по заданию Роскосмоса.

Принимал участие во вводе в эксплуатацию газовых дирижаблей AU-11 и AU-12.

Участник воздухоплавательной программы «Восток», посвящённой 50-летию первого космического полёта, ведущий пилот аэростата специальной формы «Восток». 14 января 2012 года совместно с пилотом Людмилой Самборской совершил первый перелет через Альпы на тепловом аэростате специальной формы «Восток» — первый в мире перелёт на аэростате по данному маршруту.

Награды 
За работу на Северной Земле награждён медалью «На страже Заполярья».

Награждён медалью «300 лет Российскому флоту», рядом других официальных наград Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Русское воздухоплавательное общество. Официальный сайт
 World Airship Ranking List 2010 — FAI
 Воздухоплавательный центр «Авгуръ»

Персоналии по алфавиту
Воздухоплаватели России
Дирижаблестроители